Duarte je španělská a portugalská podoba jména Eduard. Možné významy jsou:

 rodné jméno
 Eduard I. Portugalský (Duarte I., 1391–1438), portugalský král
 Duarte Pio z Braganzy (* 1945), pretendent portugalského trůnu

příjmení
 Anselmo Duarte (1920–2009), brazilský herec a režisér
 Bernard Anício Caldeira Duarte (* 1992), brazilský fotbalista
 Carlos Duarte Costa (1888–1961), brazilský biskup
 José Napoleón Duarte (1925–1990), salvadorský prezident
 Juan Pablo Duarte (1813–1876), dominikánský politik
 Júlio Duarte Langa (* 1927), mosambický emeritní kardinál
 Léo Duarte (* 1996), brazilský fotbalista
 Manuel Duarte (1945–2022), portugalský fotbalista
 Óscar Duarte, více osob
 Regina Duarte (* 1947), brazilská herečka

místopisný název
 Duarte (Kalifornie), město v USA
 Pico Duarte, nejvyšší hora Dominikánské republiky